Avalon — ilha lendária presente na história de Rei Artur
 As Brumas de Avalon — série de livros de Marion Zimmer Bradley
 Avalon (1990), filme com Armin Mueller-Stahl e Elizabeth Perkins
 Avalon (2011), filme sueco
 Avalon (banda) — de pop/rock cristão norte-americana
 Avalon (banda finlandesa) — de metal opera idealizada por Timo Tolkki
 Windows Presentation Foundation — software (subsistema gráfico) da Microsoft, cujo nome de código era Avalon

Localidades 
 Avalon (Califórnia)
 Avalon (Geórgia)
 Avalon (Nova Jérsei)
 Avalon (Pensilvânia)

Desambiguações de literatura
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música